Decemberunderground, AFI:s sjunde studioalbum, släpptes 2006 av Interscope Records.

Låtlista 
 Prelude 12/21 
 Kill Caustic 
 Miss Murder 
 Summer Shudder 
 The Interview 
 Love Like Winter 
 Affliction 
 The Missing Frame 
 Kiss and Control 
 The Killing Lights 
 37mm 
 Endlessly, She Said
 (Rabbits Are Roadkill On Rt. 37 - EU/UK edtions only)
 (Head Like A Hole (Nine Inch Nails cover) - UK edition only)

Musikalbum 2006
Album av AFI